Le concours général masculin par équipes en gymnastique artistique aux Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris en France se déroule les 27 et 29 juillet 2024 au Palais omnisports de Paris-Bercy.

Médaillés

Programme

Résultats détaillés

Voir aussi

Notes et références

Liens externes 
 Gymnastique sur le site officiel des Jeux olympiques.

Equipes hommes